Московія — історична екзонімічна назва Російської держави.
 Московія — велике князівство (мапа) — мапа.
 Московія — райхскомісаріат Третього Райху, який планувалося утворити на частині окупованих земель Центральної Росії у 1941—1944 рр.
 Московія — неофіційна назва Московської області.

Інше 
 «Московія» — російська авіакомпанія.
 «Московія» — російський поїзд.

Див. також 
 Мусковіт